Dobrzany peut désigner en Pologne :
 Dobrzany, ville de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dobrzany, gmina de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dobrzany, village de la voïvodie de Basse-Silésie